A 2016-os magyar amerikaifutball-bajnokság a tizenkettedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), a bajnokság 2016. április 2-án vette kezdetét.

HFL
A bajnokság ebben az évben 6 csapattal történt lebonyolításra: a 2015-ös HFL legjobb 5 magyar csapata (Budapest Cowbells, Budapest Wolves, Győr Sharks, Nyíregyháza Tigers, Miskolc Steelers) és a Divízió I. bajnoka, az Eger Heroes küzdött a magyar bajnoki címért.

A lebonyolítás lényegében nem változott, a 6 csapat egykörös (5 mérkőzéses) alapszakaszt játszott, és a legjobb 4 csapat jutott be a rájátszásba, ahol 1-1 mérkőzésen dőlt el a továbbjutás ill. a döntő.

HFL alapszakasz

HFL rájátszás 

A 2016-os volt az első HFL-döntő, melyben nem fővárosi csapat szerepelt, egyben az első magyarországi amerikaifutball-mérkőzés, melyet élőben közvetített egy tévécsatorna, a Digi Sport 2. Győzelmével a Miskolc Steelers lett az első vidéki bajnokcsapat a HFL-érában.

Az év támadójátékosa: Czirók Márton (Budapest Cowbells)
Az év védőjátékosa: Alex Tibbles (Budapest Cowbells)
A döntő legértékesebb játékosa: Troy Rice (Miskolc Steelers)

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Bodri Pincészet Divízió I.) 2016. március 26-án rajtolt. A bajnokság során 9 csapat hatfordulós alapszakaszt játszott (sorsolás alapján). A legjobb 4 rájátszásba jutott, ahol elődöntők majd döntő következett. A győztes jogot szerzett a HFL-ben való indulásra, a 8. helyezett osztályozót játszhatott a Divízió II második helyezettjével a bentmaradásért, a 9. helyezett kiesett a Divízió II-be.

Divízió I alapszakasz

Divízió II rájátszás

Osztályozó
Fehérvár Enthroners – Tatabánya Mustangs 35 – 6 (2016. október 8, Székesfehérvár, First Field). Az Enthroners feljutott a Divízió I-be, a Mustangs kiesett a Divízió II-be.

Díjak, elismerések
A 2016-os év legjobb felnőtt játékosa: Czirók Márton (WR, Budapest Cowbells)
A 2016-os év legjobb U19 játékosa: Szabó Martin (QB/CB, Miskolc Steelers)
A 2016-os év legjobb U17 játékosa: Fülep Csaba (RB/LB, Gladiators)

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság